Matra – asteroide
 Matra – acronimo di Mécanique Aviation TRAction.
 Mátra – catena montuosa dell'Ungheria.
Matra – comune francese.
Forte di Matra – monumento della Corsica.
Matra Alice – home computer.